Бабаян, Самвел: Бабаян, Самвел Андраникович (род. 1965) — военный, государственный и политический деятель НКР и Армении.
 Бабаян, Самвел Вячеславович (род. 1971) — узбекистанский футболист и тренер.